

Янглічі — село, Канаський район, Чувашія
 Янглічі — селище, Канаський район, Чувашія